NKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nankina (Papua Nuova Guinea)